Уналашка — острів Алеутського архіпелагу.
 Уналашка — затока однойменного острова.
 Уналашка — місто на однойменному острові.
 Уналашка — комерційний аеропорт, розташований у місті Уналашка на острові Амакнак (Алеутські острови, штат Аляска, США).
 Уналашка — озеро на півночі однойменного острова.